Marco Paulo est un prénom portugais.

Pseudonyme 

 Marco Paulo (1967-), pseudonyme de Marc Renier, dessinateur belge ;
 Marco Paulo (1945-), pseudonyme de João Simão da Silva, chanteur portugais ;
 Marco Paulo (1973-), de son nom complet Marco Paulo Faria Lemos, footballeur portugais ;
 Marco Paulo (1976), de son nom complet Marco Paulo Rebelo Lopes, footballeur angolais.

Prénom 
 Marco Paulo da Silva Soares (1984), appelé  Marco Soares, footballeur portugais naturalisé cap-verdien.

Voir aussi